

Geografia
Backe – area urbana della Svezia situata nel comune di Strömsund

Persone
Hans Backe – ex calciatore e allenatore di calcio svedese
Herbert Backe – politico tedesco
Rolf Bjørn Backe – calciatore norvegese